Mixed Identities – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Reliance Film Company
Mixed Identities – cortometraggio del 1913 diretto da William Humphrey